Tatsumi steht für:
 U-Bahnhof Tatsumi, ein Bahnhof der Tōkyō Metro
 Tatsumi (Film), singaporischer Animationsfilm von Eric Khoo aus dem Jahr 2011
 Tatsumi (Unternehmen), japanischer Elektronikhersteller
 Tatsumi-ryū, japanische Kampfkunstschule (Koryū)
 Tatsumi-Talsperre, Talsperre in der japanischen Präfektur Ishikawa

Tatsumi ist der Familienname folgender Personen:
 Daiyū Tatsumi (* 1940), japanischer Sumokämpfer
 Fusa Tatsumi (* 1907), japanische Supercentenarian
 Juri Tatsumi (* 1979), japanische Synchronschwimmerin
 Tatsumi Kimishima (* 1950), japanischer Unternehmer 
 Tatsumi Naofumi (1845–1907), japanischer General
 Noriko Tatsumi (* 1947), japanische Schauspielerin
 Shingo Tatsumi (* 1987), japanischer Baseballspieler
 Takayuki Tatsumi (* 1955), japanischer Literaturwissenschaftler
 Yoshihiro Tatsumi (1935–2015), japanischer Comiczeichner
 Yoshika Tatsumi (* 1982), japanische Laufsportlerin, siehe Yoshika Arai
 Yuiko Tatsumi (* 1987), japanische Synchronsprecherin